Nukusa är ett släkte av fjärilar. Nukusa ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Nukusa